Joanna Krupa (ur. 1975) – polska kulturystka
 Joanna Krupa (ur. 1979) – polska modelka i aktorka